Herz und Mund und Tat und Leben puede hacer referencia a:
Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147a, cantata de iglesia compuesta en 1716 por Johann Sebastian Bach.
Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147, cantata de iglesia compuesta en 1723 por Johann Sebastian Bach.